SM-9 — гватемальский пистолет-пулемёт, разработанный для сил специальных операций.

Характеристика 
SM-9 имеет высокий темп стрельбы - 1200 выстрелов в минуту. Ёмкость магазина составляет 25,32 и 36 патронов. Передняя рукоятка может складываться либо демонтироваться. Пистолет-пулемёт  работает в полуавтоматическом режиме. Возможно использование глушителя. Оружие очень просто в устройстве и очень надёжно. Ствол, ствольная гайка и дульный тормоз предусмотрены в виде интегральной цельной сборки, благодаря чему ствол может быть легко  заменён без использования различных инструментов.

Дополнительная информация 
 использовалось в фильме "Raw Deal" (США, 1986)

Примечания 

Пистолеты-пулемёты
Оружие под патрон 9 × 19 мм Парабеллум
1980-е годы в Гватемале